Фёдор Максимович Павлов (17 августа 1905 — 12 марта 1996) — управляющий районного объединения «Сельхозтехника» Башкирской АССР. Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета Башкирской АССР второго, третьего, четвертого, пятого созывов (1947—1963).

Биография 
Федор Максимович Павлов родился 17 августа 1905 г. в с. Подгорное ныне Кугарчинского района Республики Башкортостан.

Образование — высшее, в 1958 г. окончил Башкирский сельскохозяйственный институт.

В 1927—1929 гг. проходил военную службу в рядах Красной Армии. Трудовую деятельность начал в 1930 г. председателем комитета политико-просветительской работы при Мраковском волостном исполкоме Башкирской АССР. В 1931—1934 гг. работал председателем коммуны «Серп и молот», заведующим фермой Мраковского мясного совхоза Кугарчинского района.

В апреле 1935 г. после окончания учёбы в Ленинградском курсовом комбинате по подготовке директоров МТС и совхозов назначен заместителем директора Асылыкульской МТС Давлекановского района Башкирской АССР, в январе 1938 г. направлен на учёбу в Башкирский колхозный сельскохозяйственный техникум. С февраля 1940 г работал директором Давлекановской МТС.

Под руководством Ф. М. Павлова МТС проделала большую работу по организационно-хозяйственному укреплению колхозов, введению и освоению травопольных севооборотов, подъёму культуры земледелия, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности общественного колхозного животноводства. МТС своевременно выполняла свои договорные обязательства с колхозами. Так, в 1946 г. каждым условным трактором обработано 649 гектаров, что в 2,5 раза превышало средне-республиканскую выработку. В 1947 г на трактор уже выработано по 791 гектару. Колхозы зоны МТС получили урожай на 21 процент выше планового и на 60 процентов выше уровня 1946 г. На каждый трактор сдано натуроплаты в 6,4 раза больше, чем в среднем по МТС республики. По выработке на каждый трактор, выполнению плана натуроплаты и по урожайности в обслуживаемых колхозах Давлекановская МТС в 1947 г. заняла I место по республике и вошла в список передовых по стране.

За получение в обслуживаемых колхозах урожая ржи 21,53 центнера с гектара на площади 610 гектаров Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1948 г. Ф. М. Павлову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1952-1961 гг. работал председателем исполкома Давлекановского райсовета депутатов трудящихся, в 1961-1965 гг. - управляющим Давлекановским районным отделением объединения «Сельхозтехника».

В 1965 г. Федор Максимович вышел на пенсию.

Павлов Фёдор Максимович умер 12 марта 1996 года.

Награды 
  Герой Социалистического Труда (1949 
 Награждён орденами Ленина (1948), Трудового Красного Знамени (1957), медалями, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1965).

Память 
В целях увековечения памяти Ф. М. Павлова в г. Давлеканово его именем названа улица.

Литература 
Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. - Уфа : Китап, 2011. - 432 с. : ил. -ISBN 978-5-295-05228-6.

Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М.А. Ильгамов т. 5. П-С. 2009. -576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 

 http://davlekanovo-cbs.my1.ru/index/znamenitye_ljudi_davlekanovskoj_zemli/0-84

Выпускники Башкирского государственного аграрного университета
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР четвёртого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР пятого созыва
Председатели районных исполкомов РСФСР